Gipfelstürmer steht für:
 Gipfelstürmer, das achte Studioalbum der deutschen Pop-Rock-Band Unheilig
 Gipfelstürmer Live, das siebte Livealbum der deutschen Pop-Rock-Band Unheilig
 Gipfelstürmer – Das Berginternat, eine deutsche Fernsehserie
 Gipfelstürmer – Die blutigen Tage von Genua, ein Dokumentarfilm
 Unter Verdacht: Gipfelstürmer, deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm (2004)